Majorschtschyna (; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 850 Einwohnern (2001).

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am rechten Ufer des Slyporyd, einem 83 km langen, rechten Nebenfluss der Sula, 11 km nördlich vom Rajonzentrum Hrebinka und etwa 200 km nordwestlich vom Oblastzentrum Poltawa.

Das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 51,421 km² großen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Hrebinka, zu der noch das auf dem gegenüberliegenden Ufer des Slyporyd liegende Dorf Sliporid-Iwaniwka (, ) mit etwa 550 Einwohnern gehört.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Hrebinka
Gegründet im 18. Jahrhundert